N143 peut faire référence à :
  dans plusieurs pays ;
 Ligne de bus Noctilien N143 de la RATP.